Nagele ist der Name folgender Orte:
 Nagele (Noordoostpolder), ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Noordoostpolder

Nagele ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Nagele (1927–1999), österreichischer Komponist und Oboist
 Elisabeth Nagele (* 1933), Schweizer Rennrodlerin
 Josef Nagele (1860–1926), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Kajetan Nagele (1800–1882), Abgeordneter im Reichstag und Gutsbesitzer in Metnitz
 Michael Nagele (1884–1969), österreichischer Politiker 

Siehe auch:
 Nägele